Blountsville (Alabama)
 Blountsville (Indiana)
 Blountville

Desambiguações de topônimos